

Patronyme 
Montessori est le nom d'une famille de pédagogues
 Maria Montessori (1870 - 1952), est une doctoresse et pédagogue italienne, la mère
 Mario Montessori (1898 - 1982), est un pédagogue italien, le fils

Autres 
 Pédagogie Montessori, est une méthode d'éducation créée par Maria Montessori
 Association Montessori Internationale, est une association fondée par Maria Montessori en 1929

Patronyme italien